US Open 1998 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1998 (tennis, mannen)
 US Open 1998 (tennis, vrouwen)
 US Open 1998 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1998 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1998 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1998 (golf) - een golftoernooi